1996/97 was het 99ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United voor de tweede keer op rij werd landskampioen.

Prijzen

Premier League

Teams 

*: Laatste seizoen van Derby op Baseball Ground voor de club zijn intrek nam in het Pride Park Stadium**: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

Eindstand alle wedstrijden

Middlesbrough kreeg 3 strafpunten

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen

Scheidsrechters

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1996/97 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden en zodoende de titel prolongeerden.

Football League First Division

Eindstand

Play-offs

Crystal Palace promoveert en komt in het seizoen 1997/98 uit in de Premier League.

Zie ook
FA Cup 1996/97
Football League Cup 1996/97

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1996/97